Josep Maria Riera i Aragó (Barcelona, 1954), es un artista plástico español.

Estudió en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. A lo largo de su carrera se ha dedicado tanto a la escultura, como a la pintura y a la obra gráfica.

Riera i Aragó recrea en su obra un mundo de máquinas y artilugios (zeppelines, aviones y submarinos).

Aparte del bronce utiliza el hierro, materiales con los que consigue que sus aviones o submarinos floten en una atmósfera mágica.

Ha realizado exposiciones individuales y colectivas y está presente en diferentes colecciones de Museos. Además es autor de grandes esculturas para espacios públicos.

Exposiciones 
2011: Le rêve du navigateur, Musée d’art Moderne de Céret i Musée de Collioure, Francia - Obres Selectes, Michael Dunev Art Projects, Torroella de Montgrí, Girona, España.

2012: Riera i Aragó, Aguafuertes, Instituto Cervantes, Atenas, Grecia - Josep Riera i Aragó, Galerie Art Set , Limoges, Francia - Riera i Aragó, Aguafuertes, Instituto Cervantes, Varsovia, Polonia - Riera i Aragó, Aguafuertes, Instituto Cervantes, Cracovia, Polonia - Le rêve du navigateur, Musée d’art moderne André Malraux – MuMa, Le Havre, Francia - Riera i Aragó, Instituto Cervantes, Frankfurt, Alemania

2013: Riera i Aragó, Aguafuertes, Instituto Cervantes, Hamburg, Alemania - Riera i Aragó, Aguafuertes, Instituto Cervantes, Bremen, Alemania - Riera i Aragó, Prints, Art Partners Finland Oy, Helsinki, Finlandia - Josep Riera i Aragó 11-12-13, Galerie Baudoin Lebon, Paris, Francia

2014: Riera i Aragó Explorations, Fondation Folon, La Hulpe, Bélgica - Summer solstici – Rituals, Tasende Gallery, La Jolla, San Diego, USA

2015: Art Karlsruhe, Galerie Franz Swetec, Karlsruhe, Alemania - Skulpturen, Bilder, Zeichnungen, Galerie Franz Swetec, Düsseldorf, Alemania - Galeria Sa Pleta Freda, Son Servera, Mallorca, España

2016: Skulpturen, Bilder, Zeichnungen, Galerie Franz Swetec, Darmstadt-Griesheim, Alemania - Obra sobre paper i escultures 1988-2015, Galeria Eude, Barcelona, España - Oeuvres récentes, Galerie Art Set, Limoges, Francia

2017: Art and Advice Gallery, Hasselt, Bélgica

2018: Riera i Aragó. La mirada del geógrafo. Galeria Marlborough, Barcelona. España - Galerie Baudoin Lebon. At Élysées, Paris, Francia - Riera I Aragó, Submarins 1985-2018. Fundació Fran Daurel Perramón de Ventalló, Ventalló, Girona, España

2021: Riera i Aragó. El viaje silencioso. Galeria Marlborough. Madrid, España

2022: Riera i Aragó, El bell viatge, Galeria Marlborough. Barcelona. España - Josep Riera i Aragó. Der Traum-Reisende, Galerie Boisserée, Colonia, Alemania

Esculturas públicas 
.Submarino soterrado, 1987-1990. Jardines de Hiroshima, Barcelona. España.

.Gran submarino blando, 1988. Santander. España.

.Avión sobre barca, 1988. Fundación Fran Daurel, Barcelona. España.

.Envol, 1988, Fundación Perramon, Ventalló (Girona). España.

.Mural Rambles, 1989. Edificio Municipal. La Rambla. Barcelona. España.

.Gran avión con amarillo, 1989. Figueres (Girona). España.

.Gran avión de hélice azul, 1990. Fundación Joan Miró, Barcelona. España.

.La hélice de hierro, 1991. Fundació La Caixa, Cap Roig, Girona. España.

.Avión cansado, 1991. Merignac, Francia.

.Avión Najio, 1991. Nishinomiya, Japón.

.Gran avión de hélice roja, 1991. Sant Cugat del Valles (Barcelona). España.

.Retablo de Abraham, 1992. Villa olímpica, Barcelona. España.

.Llinda, 1992. Auditorio Sant Cugat del Vallès, (Barcelona). España.

.Bajorelieve de la Universitat Pompeu Fabra, 1993, Barcelona. España.

.Bajorelieve Ramon Llull, 1996. Universidad Ramon Llull, Barcelona. España.

.Avión rueda amarilla, 1998. REGA. Zúrich, Suiza

.Avión con cola, 1998, Fundació Vila Casas, Museu Can Mario, Palafrugell (Girona). España.

.Arals, 2006. Mesen,  Bélgica.

.Avión Ceret, 2011, Musée d'art moderne de Ceret, Francia.

,Sous-marins dormants, 2012, Musée d'art modern André Malraux, Francia.

.Submarí per l'aigua blava, 2013, Musée de Collioure, Francia.

Museos 
Musée de Ceret, Francia  - Fundació Joan Miró, Barcelona - Musée d'Art Moderne, Luxemburgo -   Col.lecció Testimoni - Fundació La Caixa, Barcelona - Fondation Vincent Van Gogh, Arlés (Francia) - Städtische Museen, Heilbronn (Alemania) - Musée Réattu, Arlés (Francia) - Museum Otani, Nishinomiya (Japón) - Fundació La Caixa de Girona - Colección CAI Luzan, Zaragoza - Col.lecció  Institut d'Estudis Catalans, Barcelona - MACBA, Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Girona - Museu de l'Hospitalet - Colección Rega, Zúrich, Suiza - Fundación Fran Daurel, Barcelona - Musée d'Art moderne André Malraux, Le Havre

Publicaciones 
Riera i Aragó, Ediciones Polígrafa, 1991, Texto Gloria Picazo
Riera i Aragó, Editions Cercle d’Art, 1992, Texto Gloria Picazo
Riera i Aragó Iconografia, Ediciones Polígrafa 2003, Texto Valentin Roma. Ediciones en castellano e inglés.

Enlaces externos 
 RieraiArago.com

Escultores de Barcelona
Escultores de España del siglo XX
Escultores de España del siglo XXI
Nacidos en Barcelona